Rachel Sutherland est une productrice de télévision canadienne née le  dans le quartier londonien de Paddington. 

Elle fait partie de la famille Sutherland reconnue dans le milieu du cinéma. Elle est la fille du couple d'acteurs Donald Sutherland (1935) et Shirley Douglas (1934) et la sœur jumelle de l'acteur Kiefer Sutherland. Elle est aussi la demi-sœur des acteurs Roeg, Rossif et Angus Sutherland.

Biographie 

Petite-fille de Tommy Douglas, homme politique d'origine écossaise, et la fille des acteurs canadiens Shirley Douglas et Donald Sutherland.

Elle et son frère jumeau, Kiefer, sont nés à Paddington, un quartier de la cité de Westminster, pendant que leurs parents y travaillaient.

Sa famille et elle déménagent ensuite à Los Angeles. En 1970, ses parents divorcent et en 1975, elle s'installe avec sa mère à Toronto.

Notes et références

Liens externes 
 

Productrice de télévision
Productrice canadienne
Naissance en décembre 1966
Naissance à Paddington
Famille Sutherland